Ака́вов — фамилия. Известные носители:

 Акавов, Акав Забитович — российский теле- и киносценарист.
 Акавов, Артур Арсенович (род. 1985) — российский боксёр.
 Акавов, Аяу (1903—1953) — кумыкский сказитель.
 Акавов, Тамерлан Пирбудакович (род. 1977) — российский тхэквондист.